PREP () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 710 амінокислот, а молекулярна маса — 80 700.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, серинових протеаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Серинові протеази